Сан-Марко () — ряд объектов, названных в честь Святого Марка:

 Сан-Марко — в 1967—1988 годах морской космодром возле мыса Рас Нгомени.
 Сан-Марко — центральный, один из шести, районов Венеции.

Также с названием Сан-Марко связаны:
 Республика Сан-Марко (Святого Марка) — Венецианская республика
 Площадь Сан-Марко в Венеции
 Базилика Сан-Марко в Венеции
 Колонны Сан-Марко
 Сан-Марко — комплекс, состоящий из базилики и монастыря (в настоящее время — музея) во Флоренции.
 Площадь Святого Марка (Флоренция)
 Базилика Сан-Марко (Рим)
 Площадь Святого Марка (Загреб)

См. также 
 Сен-Марк и Сент-Марк